Carioca est le gentilé donné aux personnes nées à Rio de Janeiro, au Brésil. L'adjectif carioca signifie « venant de (ou relatif à) Rio de Janeiro ».

Étymologie 
Le mot portugais carioca est transcrit du tupi kari'oka, qui associe les mots kari (« blanc ») et oka (« maison »), mais plusieurs explications sont données pour le sens de ce mot :
 la plus répandue est que kari est ici une contraction de kara'iwa (« homme blanc »), et donc que kari'oka signifie « maison de l'homme blanc ». Elle est cependant contestée par une majorité de linguistes, parce qu'aucun témoignage n'indique que les indigènes auraient dénommés kari les Européens ;
 une variante de cette explication traduit simplement kari'oka par « maison blanche », par référence aux premières maisons de pierre construites en 1503 au bord du rio Tijuca ;
 kari pourrait être une contraction de waka'ri ou akari, mot tupi désignant des poissons-chats de la famille des Loricariidae, et carioca serait une déformation de akari'oka (« maison des poissons-chats »), nom donné au rio Tijuca ;
 une variante de cette explication est que les indiens Tupinamba surnommaient akari les envahisseurs portugais, en raison d'une certaine ressemblance entre leurs armures et les plaques osseuses recouvrant ces poissons ; akari'oka signifierait donc « maison des Portugais » ;
 kari'oka pourrait être une contraction de kariîó et oka, le premier de ces termes désignant les indiens Carijós, et signifierait donc « maison des Carijós ». Un village nommé Kariók ou Karióg, situé à l'une des deux embouchures du rio Tijuca, est mentionné par Jean de Léry dans son Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil (1578) ;
 Carioca pourrait être le nom d'une tribu indigène, car on connaît (mais dans l'État de Bahia) une guerre entre les Mungurus et les Cariocas ;
 Le  mentionne une tribu appelée carii qui habitait la région de Niterói ; kari'oka signifierait alors « maison des Carii ».

Quel que soit son sens originel, le mot carioca est devenu le nouveau nom du rio Tijuca. C'est ce , longtemps la principale source d'eau potable de Rio de Janeiro, qui a donné son nom aux habitants de Rio, soit directement, soit  via l'Aqueduto da Carioca (« aqueduc de la Carioca »). Bien qu'utilisé depuis le , le gentilé Carioca n'a été officialisé qu'en 1960, lors de la transformation de l'ancien  en l'État de Guanabara, comme gentilé de l'État. En 1975, lors de la formation du nouvel État de Rio de Janeiro, il a été restreint au gentilé de la ville.

Culture et société

Alimentation 
 le café carioca (au Brésil) ou Carioca de café (au Portugal) est un café très dilué, préparé à partir de la moitié d'un expresso, ou à partir d'une dose de café déjà utilisée précédemment pour un expresso, dilué dans de l'eau chaude.

Cinéma 
 Carioca (Flying Down to Rio) est un film américain réalisé par Thornton Freeland et sorti en 1933. C'est le premier que Fred Astaire et Ginger Rogers tournèrent ensemble.
 Carioca est un film philippin réalisé par Susana C. de Guzman, sorti en 1963.
 José Carioca est un personnage de fiction de l'univers des canards créé par les studios Disney.

Entreprises et produits 
 Carioca est un jeu de cartes proposé par Microsoft, utilisant deux jeux de 52 cartes.
 Flor Carioca est une école de Samba à Nantes (France).

Musique 
 Le thème musical du film de Thornton Freeland, La Carioca, de Vincent Youmans, a popularisé un style musical et a été reprise entre autres par Bobby Short.
 La Carioca est une chanson et une danse interprétée par Alain Chabat et Gérard Darmon dans le film La Cité de la peur. Cette chanson est tirée du film de Thornton Freeland et adaptée en français par les Nuls.

Anthroponyme 
 Tahia Carioca, de son vrai nom Badaweya Muhammad Ali el Nidani (1919-1999), est une danseuse et actrice égyptienne.

Notes et références 

Gentilé